Fiabilité peut désigner :
 fiabilité, l'étude des défaillances des systèmes, en particulier d'un point de vue statistique ;
 fiabilité, dans les réseaux informatiques, la qualité d'un protocole qui fournit l'assurance de la livraison des données au destinataire.